Napal Melintang (Selangit), een plaats in Indonesië
Napal Melintang (Limun), een plaats in Indonesië
Napal Melintang (Talo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing